Löwitz kan syfta på:

Tyskland 

 Löwitz, Rehna – ort i Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Löwitz, Ducherow – ort i Ducherow, Mecklenburg-Vorpommern,